2 může být:

 2 (číslo) – číslo
 2 – rok
 2 př. n. l. – rok
 2 (album) – album Black Country Communion z roku 2011
 2 (album, Netsky) – album belgického drum and bassového producenta Netsky z roku 2012
 2 (album, Vladimír Mišík a Etc...) – album Vladimíra Mišíka a Etc... z roku 1980
 2 (linka) – více dopravních linek